Jean-Marie Blanche est un acteur français qui a débuté au cinéma en 1962 dans le film Tartarin de Tarascon.

Biographie 
Sa carrière a vraiment débuté avec la série de films de Jean-Pierre Mocky, dont À mort l'arbitre.

Il est le fils de Francis Blanche.

Il se consacre également à la poésie en compagnie de musiciens notamment à Radio Libertaire (émission Deux sous de scène)

Filmographie

Cinéma
 1962 : Tartarin de Tarascon : Un enfant du village
 1993 : La soif de l'or : Riche bourgeois en taxi, victime d'un incident comique
 1985 : A mort l'arbitre : Journaliste à FR3 région
 1986 : Le Miraculé : Fanatique d'un jeu de rue, le Bonneteau
 1987 : Agent trouble : Caricature de touriste dans un car
 1988 : Bonjour l'angoisse : Flic, en attente dans une voiture banalisée
 1988 : Une nuit à l'assemblée : Pilote d'avion, baroudeur de naissance
 1989 : L'invité surprise : Reporter-Journaliste de radio
 1989 : Corps-z-à-corps : Facho déguisé en nazi à Pigalle
 1991 : Room service : Agent de paiement du Loto, en grève
 2010 : Les insomniaques :député véreux
 2011 : Crédit pour tous :Directeur de grande surface

Télévision
 1984 : La dictée : Soldat de 14/18 embroché dans la gadoue par des uhlans
 1986 : Marie Besnard : Journaliste dictant son article sur le premier procès au téléphone
 1988 : La caméra cachée : Faux-passant
 1988-1989 : Maigret : Petit malfrat soupçonné / Serveur de grand style
 1990 : MAGUY : Fleuriste-livreur
 1990 : Le Rendez-vous : Petit secrétaire choisi pour représenter le son genre Français à Stockholm
 1993 : Classe mannequin : Inspecteur d'assurance

Spectacles 
Slam Opéra : Spectacle de Slam au Théâtre de la Main d’Or – Passage de la Main d’Or à PARIS du 23/11/2003 AU 28/05/2004  
Carnaval des animaux : Spectacle avec l’Orchestre du Conservatoire Musical agréé de VINCENNES – Cœur de Ville – 98 Rue de Fontenay à VINCENNES le 11/12/2006  
One Man Show en hommage à Francis Blanche : Spectacle avec piano de poèmes et chansons de Francis Blanche à l’Espace Notre Dame à Volonne, le 2/06/07   
Association des Poètes Français : Spectacle « Blanche père et fils et Cie », le 20/01/08.  
Carnaval des animaux : Spectacle avec le Conservatoire municipal d’Asnières sur Seine les 2 et .  
Carnaval des animaux au Conservatoire Marcel Dadi à CRETEIL les 29 et    
Lecture d'une partie de la pièce d'Aimé Césaire "Une Tempête" à l'hôtel de ville de Paris le   CHEMIN DE NUIT EN MEMOIRE D’AIME CESAIRE – RABORDAILLE – Poème de Jean-Marie BLANCHE accompagné par les musiciens Michel SEULS et Tim LASER le  à SALLE DE LA LEGION D’HONNEUR à 93200 SAINT DENIS –

Festivals 
 FRANCIS BLANCHE, organisés en  & 1991 et en 2014 à EZE VILLAGE

Publications 
Pensées et anecdotes de Francis Blanche (LE CHERCHE MIDI)
Francis Blanche, mon père (Plon)
Le carnaval des animaux Texte de Francis Blanche raconté par Jean-Marie Blanche (Editions TOM POUSSE)

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision